Рудице могу бити:

 Рудице (Клина), насељено мјесто у општини Клина, Косово и Метохија, Република Србија
 Рудице (Бланско), насељено мјесто у округу Бланско, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Рудице (Ухерско Храдиште), насељено мјесто у округу Ухерско Храдиште, Злински крај, Чешка Република
 Рудице (Нови Град), насељено мјесто у општини Нови Град, Република Српска, БиХ